Abdoulaye Camara ist der Name folgender Personen:

* Abdoulaye Camara (Archäologe), französischer Archäologe und Prähistoriker 
 Abdoulaye Camara (Fußballspieler, 1980) (* 1980), malischer Fußballspieler 
 Abdoulaye Camara (Fußballspieler, 1988) (* 1988), senegalesischer Fußballspieler 
 Abdoulaye Camara (Fußballspieler, 1995) (* 1995), guineischer Fußballspieler
 Abdoulaye Sékou Camara (1985–2013), malischer Fußballspieler